Терри Фаррелл (; род. 19 ноября 1963, Сидар-Рапидс, Айова) — американская актриса и модель, наиболее известная благодаря роли лейтенант-командера Джадзии Дакс в сериале «Звёздный путь: Глубокий космос 9».

Биография 
В 16 лет Терри (чей рост составляет 183 см) предоставила своё резюме в модельное агентство, вскоре после этого она получила приглашение в Нью-Йорк. Там в течение 18 месяцев она работала как модель, одновременно с этим изучая актёрское мастерство у Кейт Макгрегор Стюарт. Вскоре она получила роль в телесериале «Бумажные куклы». Затем в течение ряда лет она снималась в сериалах и телевизионных фильмах, помимо этого занималась озвучиванием ролей для видеоигр.

В 1993—1998 годах она исполняла роль Джадзии Дакс в сериале «Звёздный путь: Глубокий космос 9». В честь Терри Фаррелл назван астероид 26734 Terryfarrell.

В 2018 году Фаррелл вышла замуж за режиссёра Адама Нимоя (сына Леонарда Нимоя).

Фильмография

Примечания

Ссылки